Oganesjan je priimek več oseb:
 Nikolaj Aleksandrovič Oganesjan, sovjetski general
 Khoren Oganesjan, sovjetski nogometaš